Půlměsíc může být:

 polovina měsíce na noční obloze
 půlměsíc (symbol) – muslimský symbol používaný zvláště v Turecku
 Úrodný půlměsíc – termín, kterým se označuje území dnešního Iráku, Sýrie, Libanonu, Jordánska a Izraele
 Červený půlměsíc – název pro dílčí organizaci Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce v muslimských zemích

Externí odkazy